Jacuipense – abitanti di Jacuípe
Jacuipense – abitanti di Riachão do Jacuípe
Jacuipense – abitanti di São José do Jacuípe